Барсо́ла () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Барсола, Мигель (род. 1982) — аргентинский бегун-марафонец.
 Барсола, Пабло (род. 1983) — аргентинский футболист, левый защитник.
 Барсола, Энрике (род. 1989) — перуанский боец ММА.